Council of Legal Education (Engeland en Wales) (1852-1997), een Engels juridische opleidingsraad
  Caribbean Council of Legal Education (1971), een Caraïbische juridische opleidingsraad